Tarnawa Dolna ist der Name folgender Orte in Polen:

 Tarnawa Dolna (Zagórz) in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Tarnawa Dolna (Zembrzyce) in der Woiwodschaft Kleinpolen